20. Konkurs Piosenki Eurowizji odbył się 22 marca 1975 w Sztokholmie (Szwecja). Scenę konkursową wybudowano w obiekcie należącym do Targów Międzynarodowych w Älvsjö (południowy Sztokholm). Wygrana ABBY dała Szwecji prawo do pierwszej w historii organizacji Konkursu. 

Udział wzięło 19 państw, z debiutującą Turcją oraz powracającymi: Francją i Maltą. Krajem który zrezygnował z udziału, była Grecja. Konkurs wygrał holenderski zespół Teach-In, który zaśpiewał piosenkę "Ding-a-dong" w języku angielskim.

Format 
Wprowadzono nowe zasady głosowania, które obowiązują do dzisiaj. Każdy kraj przyznaje 12 punktów na najlepszą piosenkę, 10 dla piosenki z 2. miejsca, 8 dla trzeciego, itd., aż do 1 punktu dla piosenki na 10. miejscu. Jednak, w przeciwieństwie do dzisiejszego podawania punktów (od 1 do 12), głosy oddawano według kolejności występów. Taki sposób podawania punktów trwał do 1980 roku.

Dyrygenci

Wyniki

Tabela punktacyjna

Powracający artyści 

1975 w muzyce
Konkurs Piosenki Eurowizji
Kultura w Sztokholmie
1975 w Europie
Historia Sztokholmu